Бруньято () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.

Население составляет 1250 человек (2008 г.), плотность населения составляет 105 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 19020. Телефонный код — 0187.

Покровителем населённого пункта считается святой San Pasquale.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.brugnato.sp.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/